Сіддхарт Нараян (там. சித்தார்த் ; *) — індійський актор, а також співак і сценарист.

Після навчання у бізнес-школі, Сіддхарт вирішив працювати у кіноіндустрії і працював помічником режисера. Дебютював як актор 2003 року в тамільському фільмі Boys (2003).

Згодом працював у Коллівуді, Толлівуді та Боллівуді.

Фільмографія

Посилання 
 
 Розгорнута біографія Сіддхарта Нараяна .
 

Індійські актори
Коллівуд
Уродженці Ченнаї